Nell'edizione della FA Cup del 2015-2016, nel turno extra preliminare partecipano le squadre del 9º e 10º livello della Piramide del calcio inglese, rispettivamente 281 e 89 squadre. Il passaggio del turno viene premiato con £1.500.

Collegamenti esterni 

Calcio nel 2015
2014-2015